El decatló masculí va ser una de les proves del programa d'atletisme disputades durant els Jocs Olímpics d'Anvers de 1920. La prova es va disputar el 20 i 21 d'agost de 1920 i hi van prendre part 23 atletes d'11 nacions diferents.

Medallistes

Resultats

100 metres llisos

Salt de llargada 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de pes 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Salt d'alçada 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

400 metres llisos 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

110 metres tanques 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de disc 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Salt de perxa 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

Llançament de javelina 

| width="40%" align=left valign=top |

| width="60%" align=left valign=top |

1500 metres

Classificació final

Referències

Enllaços externs 
 
 
  www.olympic.org - Cercador olímpic
  Atletisme - Anvers 1920 

Atletisme als Jocs Olímpics d'Estiu de 1920